Глуск — топоним:

 Глуск — городской посёлок в Белоруссии. Центр Глусского района Могилёвской области.
 Глуск — сельская гмина (волость) в Польше, входит как административная единица в Люблинский повят, Люблинское воеводство.

См. также 
 Глускин
 Глускина
 Глусский район